Bedford TK был грузовиком с кабиной среднего класса, который производился компанией Bedford Vehicles с 1960 по 1986 год, а затем AWD Trucks с 1986 по 1992 год. Предполагалось, что в 1980 году на смену этому автомобилю придет грузовик Bedford TL. но производство ТЗ как более дешёвой альтернативы продолжалось.

Всего было выпущено более 500 000 таких автомобилей.

История 
Автомобиль был построен как замена грузовику Bedford S-Type и использовался во множестве производных и других версий и был очень популярен на рынке, а также на многих экспортных рынках. Автомобиль был доступен с различными двигателями Chevrolet и Buick, что делало автомобиль более мощным и, следовательно, более грузоподъемным.

Автомобиль также собирался из машинокомплектов в Австралии и Новой Зеландии, где он также был относительно популярен. Автомобиль в основном конкурировал с грузовиками Ford D-Series, которые также были доступны на экспортных рынках. Версия 4x4 для военных также производилась под названиями MK и MJ и использовалась в больших количествах, было произведено более 50 000 автомобилей, большинство из них оставалось на вооружении до 2014 года, когда они были проданы в качестве военных излишков.

После того, как Bedford Vehicles была продана на IBC Vehicles (для легких грузовиков) и AWD Trucks (для тяжелых грузовиков), производство грузовиков TK было продолжено, но большинство из них пошло на военные или экспортные рынки из-за запрета правил техники безопасности. они используются на гражданских рынках Великобритании.

За годы производства претерпел ряд модернизаций.

Грузовик TL, который задумывался как преемник автомобиля, прекратил производство в 1992 году, однако производство запасных частей продолжалось до 1998 года, когда его место занял аналогичный автомобиль Bedford NKR, который, однако, производился на заводе IBC Vehicles до 1996 года, когда Автомобиль перестали производиться на месте и просто импортировались как автомобиль Isuzu Grafter.

Модификации 
 Bedford MK/MJ: военная версия
 Bedford KM/KY: более тяжелый грузовик

Ссылки 
 «Bedford MK/MJ (4 × 4) 4,000 kg 44 trucks»
 «Red Turbo Bedfords»
 Unsung Heroes : Bedford/AWD TK and TL Series
 Bedford TK
 Bedford TK

Bedford Vehicles
Автомобили